Клинцево — название населённых пунктов:

Россия 
 Клинцево — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Клинцево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Клинцево — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Клинцево — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Клинцево — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Клинцево — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Клинцево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Клинцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.
 Клинцево — железнодорожная платформа Северо-западного направления Северной железной дороги на ветке Ярославль — Рыбинск